Icó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Icó (kommun), Ceará, 
 Icó (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar